Hornflue steht für:
 Hornflue (Berner Alpen) (1949 m), Berg bei Schönried Gstaad in den Berner Alpen, Kanton Bern.
 Hornflue (Homberg) (967 m), Felswand am Homberg nördlich von Wangen bei Olten, Kanton Solothurn.